The Paymaster – film del 1906 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
 The Paymaster – film del 1909 diretto da Fred J. Balshofer
 The Paymaster – film del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company